Обуховская сельская территория — административно-территориальная единица Старооскольского городского округа включающая в себя 5 населенных пунктов: Обуховка, Бабанинка, Готовье, Новиково, Песочный. Административный центр — село Обуховка.

Состав сельской территории

Географические данные

Примечания 

Старооскольский городской округ
Сельские поселения Белгородской области